Saulxures  est un toponyme français. C'est le nom de six communes de l'est de la France, en Lorraine et en Alsace :

 Saulxures, dans le département du Bas-Rhin
 Saulxures, dans le département de la Haute-Marne
 Saulxures-lès-Bulgnéville, dans le département des Vosges
 Saulxures-lès-Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle
 Saulxures-lès-Vannes, dans le département de Meurthe-et-Moselle
 Saulxures-sur-Moselotte, dans le département des Vosges

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France